Тарама — село в Японии, находящееся в уезде Мияко округа Мияко префектуры Окинава.
 Тарама (остров) — остров в группе Мияко островов Сакисима архипелага Рюкю, Япония.